

Film
 Árral szemben (Striking Distance) – 1993-ban bemutatott amerikai film
 Árral szemben (Against the Tide) – 2009-ben bemutatott amerikai dokumentumfilm
 Árral szemben (Against the Current) – 2009-ben bemutatott amerikai film

Irodalom
 Árral szemben  – Kim Stanley Robinson regénye (2004)